Osoby o tym nazwisku:
 Oleg Fiedosiejew – rosyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Piotr Fiedosiejew – radziecki filozof, socjolog i działacz społeczny
 Władimir Fiedosiejew – rosyjski szachista